À la poursuite du bonheur peut désigner :
 À la poursuite du bonheur (And the Pursuit of Happiness), un documentaire américain réalisé par Louis Malle en 1986 ;
 À la poursuite du bonheur (Pursuit of Happiness), un film américain réalisé par John Putch en 2001 ;
 À la poursuite du bonheur, le  studio du chanteur français M. Pokora.

Voir aussi